Бахыт Бешимбекович Ахметов () — казахстанский тяжёлоатлет, мастер спорта международного класса.

Биография 
Б. Б. Ахметов родился в Чимкенте. Выступал за ЮКО.
Неоднократный чемпион Казахстана.

На Олимпиаде-2000 в Сиднее с результатом 175+192,5=367,5 стал 15-м.

После этих соревнований Бахыт стал выступать за Казахстан.
В 2002 году на Азиаде в Пусане победил с результатом 185+215=400 в категории до 94 кг.

В 2004 году на чемпионате Азии в Алматы победил с результатом 182,5+212,5=395 в категории до 94 кг.

На Олимпиаде в Афинах с результатом 180+210=390 стал седьмым в категории до 94 кг.

В 2005 году на чемпионате мира в Дохе взял «бронзу» в рывке (182 кг).

На Азиаде-2006 в Дохе с результатом 175+213=388 был лишь третьим в категории до 105 кг.

В 2007 году на чемпионате Азии в Тайане показав результат 160+190=350 в категории до 105 кг выиграл малую «бронзу» в рывке и «бронзу» за сумму двух движений.

Участник Олимпиады-2008 в Пекине. Результат 190+225=415 позволил Бахыту быть пятым.

Образование 
Имеет два высших образования:
 Кыргызский государственный национальный университет (2002), юрист;
 Шымкентский физкультурный университет (2008), тренер-преподаватель.

Тренерская карьера 
С 2008 года по настоящее время — старший тренер по тяжелой атлетике РГКП «Центр олимпийской подготовки» (г. Алматы).

Ссылки 
 Кто есть кто в Республике Казахстан. 1 т. — Алматы, 2011. ISBN 978-601-278-473-2
 Профиль на сайте Olimpic Sports
  Бахыт Ахметов больше не действующий спортсмен

Выпускники Киргизского национального университета
Выпускники вузов Казахстана
Тяжелоатлеты Казахстана
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2008 года